Planaltina kan syfta på följande:

 Planaltina, Brasilien, ort och kommun i Goiás, Brasilien
 Planaltina (djur), ett släkte fiskar